Cervignano d'Adda – comune italiano in provincia di Lodi
 Cervignano del Friuli – comune italiano in provincia di Udine